Рябе́нко — украинская и белорусская фамилия.

Известные представители:
 Рябенко, Александр Яковлевич (1916—1993) — генерал-майор КГБ СССР, начальник личной охраны Л. И. Брежнева
 Рябенко, Александр Яковлевич (1910—2008) — советский государственный деятель, в 1964—1977 годах — заместитель председателя Госплана СССР.
 Рябенко, Василий Александрович (1934—2022) — советский футболист
 Рябенко, Виктор Ефимович (1918—1998) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.